Il doppio del torneo di tennis Thunderbird Classic 1978, facente parte del WTA Tour 1978, ha avuto come vincitrici Tracy Austin e Betty Stöve che hanno battuto in finale Martina Navrátilová e Anne Smith 6-4, 6-7, 6-2.

Teste di serie 

 Kerry Reid /  Wendy Turnbull (semifinali)
 Françoise Dürr /  Virginia Wade (primo turno)

 Martina Navrátilová /  Anne Smith (finale)
 Tracy Austin /  Betty Stöve (Campionesse)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Thunderbird Classic 1978